Åsby kan syfta på:

 Åsby – en tätort i Varbergs kommun
 Åsby, Hallstahammar – en stadsdel i Hallstahammar
 Åsby, Lista – en by i Eskilstuna kommun
 Åsby, Fors – en gård i Eskilstuna kommun

Se även 
 Ås (olika betydelser)#Geografi